ЗИЛ (станция МЦК).
 прежнее (до 2019 года) название платформы Тульская.